Terra — planeta do sistema solar
 Copa do Mundo FIFA — competição mundial de seleções de futebol masculino
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA — competição mundial de clubes de futebol masculino
 Igreja Mundial - Igreja neopentecostal brasileira
 Mundial S.A. — indústria metalúrgica

Ver também 
 Mondial — fabricante brasileira de eletrodomésticos

Desambiguação